Burg Kameyama ist der Name folgender Burgen in Japan:

 Burg Kameyama (Ise) in Kameyama, Präfektur Mie
 Burg Kameyama (Tamba) in Kameoka, Präfektur Kyōto